Mushin  – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
 Mushin – uno dei personaggi secondari di Inuyasha
 Mushin – stato mentale definito nel Buddhismo Zen